Joseph Bennett – attore statunitense (1894-1931)
 Joseph Bennett – attore britannico (1968-2015)
 Joseph Bennett – production designer